El gran amic gegant (del seu nom en anglès Big Friendly Giant), llibre de l'escriptor anglès Roald Dahl
 El gegant gran i bo, adaptació en pel·lícula de 1989 del llibre anterior
 El meu amic el gegant, adaptació en pel·lícula de 2016 del llibre anterior
 Big Fish Games, portal d'Internet que ofereix videojocs
 BFG (arma) (de l'acrònim en anglès de Big Fucking Gun), arma futurista que apareix a la sèrie de videojocs Doom